Это список министров финансов Чехословакии, который содержит хронологический список всех членов правительства Чехословакии, работающих в этой должности (в том числе исполняющий обязанности министров в правительствах Чехословакии с официальным названием должности, как министр финансов).

Министры финансов Чехословацкой Республики в 1918—1939 годах

Министр финансов Протектората Богемии и Моравии

Министры финансов правительства в изгнании

Министры финансов Чехословацкой Республики в 1945—1992 годах

См. также 
 Список правительств Чехословакии

Источник 
 Historie minulých vlád

Правительства Чехословакии